The Art of War — четвёртый студийный альбом группы Bone Thugs-N-Harmony, был выпущен 29 июля 1997 года.

Критика 
Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic написал: «Группа способна спродюсировать запоминающийся сингл, но для целого альбома у них недостаточно индивидуальности, о двухдисковом сете можно даже не говорить. К концу второго диска они повторили все свои идеи по меньшей мере пять раз». Джей Ди Консидайн из Entertainment Weekly дал альбому оценку «B», заявив: «Чтобы гладкое звучание сингла "Look Into My Eyes" не заставило слушателя подумать, что группа на самом деле поп-френдли, этот двойной диск компенсирует медленные и сладкие номера кровожадными, такими как "Thug Luv". Но после двух часов этих мелодий "Война" больше похожа на осаду». Rolling Stone дал альбому три с половиной звезды из пяти возможных.

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Чарты

Альбом

Синглы

Синглы

Примечания

Ссылки 

Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Bone Thugs-n-Harmony
Альбомы Ruthless Records
Джи-фанк-альбомы